Тараклийски район () е район в южната част на Молдова. Общата му площ е 674 км2. Според преброяването през 2014 г. населението му е 43 154 души. Административен център е град Тараклия.

География 
Тараклийският район е разположен в южната част на Молдова. Граничи с Кахулски район (на запад), Автономен район Гагаузия (на север), Украйна (на юг, югоизток).

Населени места 
В района има 26 населени места: 2 града – Тараклия и Твърдица; 24 села – Алуату, Балабану, Будей, Валя Пержей, Виноградовка, Горна Албата, Дерменджи, Долна Албата, Кайраклия, Кириловка, Кортен, Мирное, Мусайту, Нови Кортен, Новоселовка, Ореховка, Рошица, Салчия, Самурза, Софиевка, Хаджикьой, Хъртоп, Чалик и Чумай.

История 
Района е образуван на 11 ноември 1940 г. с център в село Тараклия, в Молдовска ССР. До 16 октомври 1949 г. попада в състава на Кахулски уезд, след премахването на уезда е прехвърлен на пряко републиканско подчинение.

В периода 31 януари 1952 – 15 юни 1953 г. района е част от Кагулски окръг, след премахването на окръжното деление се връща отново към прякото републиканско подчинение.

На 9 януари 1956 г. територията на Тараклийския район увеличава почти 2 пъти, поради присъединяването на части от територията от премахнатия Кангазки район.

На 25 декември 1962 г. Тараклийския район е премахнат, като неговата територия е разделена между съседните Кагулски, Комратски и Чадърлунгски район.

На 10 ноември 1980 г. района е възстановен с почти същите си граници от 1956 г., като добавя част от териториите на Вулкънещки и Чадърлунгски район.

В средата на 1990–те години, след създаването на автономно–териториално образувание Гагаузия се осъществява взаимно прехвърляне на селата между Гагаузия и Тараклийски район. В резултат на прехвърлянето районът е териториално разделен на две несвързани части.

През 1999 г., като част от продължаващата административна реформа, района става част от Кагулския уезд, но на 22 октомври 1999 г., по искане на мнозинството в района етнически българи е създаден самостоятелен Тараклийски уезд. През 2002 г., след следващата административна реформа района запазва своя статут.

Административно-териториално деление 

Района се състои от 2 градски и 13 селски общини.

Градски общини

 Тараклия
 Твърдица

Селски общини

Население

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г., по общини (подредени по численост на населението):

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г., по общини (подредени по численост на населението):

Политика 

Управител на Тараклийски район е Кирил Татарлъ от ПСРМ, избран на 10 юли 2015 г. от коалицията между Партия на социалистите в Република Молдова и Наша партия.

Състав на Районния съвет на Тараклия, съставен от 27 съветници, от 14 юни 2015 г.:

Източници

Външни препратки 

 
 Местоположение в Уикимапия